Гран-прі Іспанії 2018 (офіційно Formula 1 Gran Premio de España Emirates 2018) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 13 травня  на Автодромі Каталунья в Монмало, Іспанія. Це п'ятий етап чемпіонату світу і шістдесяте Гран-прі Іспанії в історії.

Класифікація

Примітки 
  – Сергій Сіроткін отримав штраф в 3 позиції на старті за інцидент під час Гран-прі Азербайджану.
  – Брендон Гартлі не зміг показати час в межах 107% від кращого часу в Q1. Проте стюарди дозволили йому взяти участь у перегонах. Також Гартлі отримав штраф в 5 позицій на старті за заміну коробки передач.

Перегони

Примітки

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Іспанії
Звіти про Гран-прі сезону 2018 Формули-1
Травень 2018
2018 в Іспанії